Соревнования в ходьбе на 50 километров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне прошли 7 августа. На старт вышли 45 легкоатлетов из 21 НОК.

Призёры

Ход соревнований 
Фаворитами соревнований были российский спортсмен Андрей Перлов и мексиканец Карлос Мерценарио. Перлов был чемпионом Европы 1990 года, серебряным призёром чемпионата мира 1991 года и лидером мирового сезона 1992 на обеих дистанциях ходьбы. Мерсенарио в 1991 году завоевал кубок Лугано и возглавлял мировой список 1991 года.

С самого начала соревнований Перлов и Мерсенарио захватили лидерство и шли бок о бок первые 40 километров. Замем у Перлова открылось второе дыхание и на оставшихся 10 километрах он обошёл соперника на две минуты. Немец Рональд Вайгель, один из ведущих ходоков 1980-х годов, пришёл третьим. Поляк Роберт Корженёвский, будущий четырёхкратный олимпийский чемпион, на подходе к стадиону шёл рядом с Вайгелем, но получил пятое предупреждение и был снят с дистанции.

22-летний Хесус Анхель Гарсия, занявший 10-е место, принял участие в своей первой из семи подряд Олимпиад (1992—2016).

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1992 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Ссылки 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
Спортивная ходьба на Олимпийских играх